De marathon van Hamburg 2008 werd gelopen op zondag 27 april 2008. Het was de 23e editie van deze marathon. 

De Keniaan David Mandago kwam bij de mannen als eerste over de streep in 2:07.23. De Russische Irina Timofejeva zegevierde bij de vrouwen in 2:24.14.

In totaal finishten 15.770 marathonlopers, waarvan 3180 vrouwen.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

2008
Hamburg